Bucovăţ kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Bucovăţ (ort), Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului, 
 Bucovăţ (vattendrag), Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului,

Rumänien 

 Bucovăț (ort i Rumänien, Comuna Dumbrava), Timiș, 
 Bucovăț (ort i Rumänien, Comuna Bucovăţ), Timiș, 
 Bucovăţ (kommunhuvudort), Dolj, Comuna Bucovăţ, 

Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar